Plusieurs villes possèdent une rue Chaumontel :

Belgique 
 Rue Chaumontel à Bruxelles.

Canada 
 Rue Chaumontel à Sainte-Thérèse.

France 
 Rue Chaumontel à Annecy.

Chaumontel